А́льварес () — поширене прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Альваро. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки.

Відомі носії 
 Агустін Альварес Мартінес (* 2001) — уругвайський футболіст.
 Геронімо Арнедо Альварес (* 1897 — † 1980) — діяч робітничого руху Аргентини.
 Джильберт Альварес (* 1992) — болівійський футболіст.
 Едгар Альварес (* 1980) — гондураський футболіст.
 Едді Альварес — американський шорт-трековик.
 Едер Альварес Баланта (*1993) — колумбійський футболіст.
 Кевін Альварес (* 1996) — гондураський футболіст.
 Кевін Альварес (* 1999) — мексиканський футболіст.
 Луїс Альберто Монґе Альварес — 36-й президент Коста-Рики
 Луїс Волтер Альварес (* 1911 — † 1988) — американський фізик, винахідник. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1968).
 Мануель Альварес Хіменес (* 1928 — † 1998) — чилійський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Мануель де Бернардо Альварес (* 1743 — † 1816) — президент Вільної Держави Кундінамарка.
 Марсело Альварес ( 1962) — аргентинський оперний співак (тенор).
 Пабло Себастьян Альварес (1984) — аргентинський футболіст.
 Рікардо Альварес (* 1988) — аргентинський футболіст.
 Хуліо Альварес дель Вайо (* 1890 — † 1975) — іспанський політичний діяч, дипломат і публіцист.

Див. також 
 Алваріш — португальський варіант цього прізвища